Englham ist der Name folgender Orte:

 Englham (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Englham (Gemeinde Aspach), Ortschaft der Gemeinde Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich